Лос Бахиљос има више значења:

 Лос Бахиљос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бахиљос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику